Sauris kan syfta på:
 Sauris – ett släkte av fjärilar

Geografi

Italien 

 Sauris, Friuli-Venezia Giulia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Italienförgreningar